Robin Charles Scherbatsky Jr. è un personaggio della sitcom How I Met Your Mother. È interpretata da Cobie Smulders e doppiata da Sonia Mazza.

È l'unico personaggio della serie madre a comparire anche nello spin-off How I Met Your Father.

Il personaggio 
Robin è una giornalista canadese (in seguito anche statunitense, ottenendo la doppia cittadinanza), trapiantata a New York ma fiera delle sue radici. Fumatrice occasionale, diventa la migliore amica di Lily.

Ha cambiato diverse volte abitazione nel corso della serie: all'inizio viveva da sola in un appartamento con cinque cani, che regalerà a una sua zia che vive in campagna; per un po' di tempo ha vissuto con Lily e Marshall, per poi trasferirsi da Ted; infine è andata a vivere con Barney in seguito al loro matrimonio, ma dopo il divorzio si è trasferita in un appartamento tutto suo (con altri cani). A Robin non piacciono le olive (anche se in seguito le piaceranno) e ha una particolare fobia per i centri commerciali, ma ama lo scotch, i sigari, la battaglia navale, le armi da fuoco e i pinguini; è inoltre una fan di Ghostbusters.

Queste abitudini più "maschili" le sono state tramandate dal padre che, volendo un maschio, l'ha educata come un ragazzo. Inoltre è fortemente indipendente, e inizialmente ribadisce più volte di volersi concentrare sulla carriera e di non volere per questo motivo dei figli; decisione che rimpiangerà in seguito, quando scoprirà di non poterne avere biologicamente. Più avanti il suo lavoro di giornalista la porterà in tutto il mondo.

Storia

Da giovane 
Robin è stata cresciuta dal padre, Robin Charles Scherbatsky Sr., che le ha dato il suo stesso nome, come se fosse un ragazzo (che desiderava). Il padre la cresce come un maschio fino ai suoi quattordici anni, quando la sorprese mentre baciava un ragazzo della squadra di hockey su ghiaccio di cui Robin faceva parte. Dopo questo fatto, Robin andò a vivere con la madre Geneviev, della quale si sa ben poco, anche se comparirà nella nona stagione. Ha una sorella minore di nome Katie.

Robin Sparkles 
All'inizio degli anni 1990, in piena adolescenza, diventò una celebrità in patria come bubblegum popstar sotto lo pseudonimo di "Robin Sparkles". Divenuta inizialmente famosa in televisione grazie a Space Teens, un programma per adolescenti (in realtà ricco di doppisensi a sfondo sessuale) condotto assieme ad Alan Thicke e a Jessica Glitter, sua migliore amica. In seguito Robin registrò un singolo che divenne molto popolare a quel tempo in Canada, Let's Go to the Mall. Dopo aver girato un videoclip di accompagnamento musicale e aver fatto un tour in parecchi centri commerciali cantando la canzone, ha cominciato per questo motivo a odiare i grandi magazzini, al punto di non poterci più entrare da adulta. Dopo Let's Go to the Mall, il suo periodo di fama come popstar continuò con un altro brano, Sandcastles in the Sand. Anche questa canzone ebbe un videoclip di accompagnamento, girato assieme a Simon, il suo fidanzato dell'epoca.

Il successo canoro di Robin terminò bruscamente quando, a seguito di un'infatuazione per Paul Shaffer, a metà del decennio cambiò nome d'arte in "Robin Daggers" e virò verso un look dark e delle sonorità grunge: il controverso brano P.S. I Love You non fu ben accolto dal pubblico, e l'insuccesso segnò di fatto la fine della carriera musicale della ragazza. Nonostante il successo ottenuto, da adulta Robin è molto imbarazzata dal suo passato di cantante, e cerca in tutte le maniere di dimenticarlo e nasconderlo ai suoi amici.

Conoscenza degli altri protagonisti 
Una volta cresciuta, Robin si trasferisce a New York per intraprendere la carriera di giornalista televisiva. Robin è l'ultima persona che entra a far parte del gruppo di amici protagonisti della sitcom. Infatti, mentre Ted, Marshall, Lily e Barney si frequentano ormai da qualche anno (Ted, Marshall e Lily sono amici addirittura dai tempi del college), Robin fa la loro conoscenza solo nel 2005, all'inizio della serie.

Robin lega quasi subito con Lily e le due diventano molto presto migliori amiche. Ted si infatua immediatamente di lei, iniziando così la travagliata storia centrale della serie. Barney inizialmente lega molto bene con lei, avendo molte passioni in comune e una mentalità simile. Più avanti inizieranno anche loro una storia "prendi e molla" che culminerà nel matrimonio e poi nel divorzio.

Al contrario, Robin e Marshall si trovano da soli raramente, e spesso usano questi momenti, all'apparenza, solo per punzecchiarsi a vicenda; ciò nonostante i due hanno una forte amicizia che si rivela nei momenti di difficoltà.

Il lavoro 
Robin è inizialmente una giornalista del piccolo telegiornale locale Metro News 1, ma è molto frustrata dal suo lavoro, dato che le notizie trattate non sono di nessuna rilevanza giornalistica. Stanca del suo impiego, decide di dimettersi e di accettare un posto di conduttrice a Tokyo. Nonostante in Giappone lavori per il telegiornale in lingua inglese più serio della Nazione, è comunque umiliante per la sua immagine, tanto da licenziarsi in breve anche da lì e ritornare a New York. Approda così a Channel 12, un'altra rete minore, dove però inizia a farsi notare e a farsi una reputazione. Questo le permette di entrare finalmente in un vero network nazionale, World Wide News, dove diventa finalmente una famosa anchorwoman.

Relazioni 
 Simon: Il primo amore di Robin in Canada, all'epoca di Robin Sparkles. Anch'egli cantante, era un affascinante ragazzo, ma si separarono quando lui la lasciò per un'altra ragazza. Quando ormai è adulto, la riconquista, anche se la lascia di nuovo per la stessa ragazza per la quale l'aveva scaricata la prima volta.
 Ted Mosby: Robin è la ragazza che Ted inizialmente considera la donna della sua vita. S'incontrano per la prima volta al MacLaren's, ed entrambi rimangono colpiti l'uno dall'altra. La sera stessa però Ted le dice a bruciapelo che l'ama, e Robin, spaventata, si tira indietro. Diventano comunque amici (pur tra sentimenti contrastanti), e alla fine della prima stagione Robin cede all'estenuante corte di Ted, fidanzandosi con lui. Si lasciano poco prima delle nozze di Marshall e Lily, quando capiscono di avere idee completamente diverse sull'evoluzione del loro rapporto: Ted vorrebbe infatti sposarsi e mettere su famiglia, mentre Robin non sa se vorrà mai legarsi a un uomo, e non vuole assolutamente dei figli. Dopo qualche incomprensione a seguito della rottura, alla fine trovano il modo di rimanere ottimi amici. Nella quarta stagione diventano coinquilini, e fanno un curioso patto, con Robin che diventa la "moglie di scorta" di Ted (nel caso arrivassero entrambi single ai quarant'anni). In seguito a un momento di difficoltà per Robin (la scoperta di non poter avere figli e la rottura del rapporto con Kevin), Ted le dice di amarla ancora e le chiede se anche lei prova qualcosa per lui, ma Robin gli risponde con un definitivo no, e decidono di annullare il patto della "moglie di scorta", perché capiscono che in nessuna circostanza i due potranno mai avere un futuro insieme. Ted continua ad amarla, ma la donna finisce col sposare Barney, il loro matrimonio finisce con un divorzio. Parlando con Lily, la donna arriva alla conclusione che Ted era quello giusto. Nel 2030, nell'ultimo episodio, Ted, vedovo da sei anni della moglie, si presenta sotto casa di Robin con in mano il corno blu che aveva rubato per lei il giorno del loro primo appuntamento, lasciando intuire che i due hanno ancora una possibilità di avere un futuro insieme.
 Gael: dopo la sua rottura con Ted, Robin fa un viaggio in Argentina, dove conosce Gael, con il quale intraprende una relazione, il ragazzo la segue fino a New York. La loro storia si basa più che altro sulla passione, inoltre essendo Gael uno spirito libero la sua influenza aiuta Robin a cambiare atteggiamento, facendola diventare più spensierata e meno rigida. Tale cambiamento però dura poco perché ritornando a New York, Robin riabbraccia le sue vecchie abitudini, tornando a essere quella di sempre, quindi capendo che lei e Gael sono incompatibili, e che la loro storia funzionava solo in Argentina, lei lo lascia. È interpretato da Enrique Iglesias.
 Barney Stinson: in seguito alla notte di sesso passata con Barney Stinson, quest'ultimo si innamora di Robin, ma non si dichiara a lei se non dopo molto tempo, anche se la faccenda non si risolve completamente. I due dapprima provano a stare insieme, ma si separano dopo breve tempo, capendo di non essere fatti l'una per l'altro, poiché Barney non è pronto a sentirsi legato, mentre lei non lo sopporta così com'è. Tempo dopo, lei sente improvvisamente la mancanza di Barney quando quest'ultimo cerca di intraprendere una relazione con Nora, un'amica di Robin. Robin continua a desiderare di tornare insieme a Barney, ma Nora è ancora nei pensieri di Barney, tant'è che quest'ultimo ricomincia a uscirci insieme. Soffrendo per la situazione, tenta di farli rompere con vari stratagemmi, ma alla fine, rendendosi conto che quello che vale è la felicità di Barney, desiste. Una sera, però, mentre i due sono in taxi insieme, si baciano e tradiscono i rispettivi fidanzati (Nora e Kevin). Il giorno dopo decidono di dire tutto ai loro partner e rimettersi insieme, ma mentre Barney rivela il fatto a Nora e la lascia, Robin non riesce a confessare tutto a Kevin, dato che questo le dice per la prima volta «ti amo», e rimane insieme a lui. Dopo che la sua relazione con Kevin volge al termine sia lei che Barney intraprendono altre relazioni (rispettivamente con Nick e Quinn), che però finiscono male, Barney non molla e cerca di riconquistare Robin con uno stratagemma; Robin comprende che nonostante tutto ama davvero Barney e quando quest'ultimo le chiede di sposarlo lei gli risponde con un "Sì". I due si sposano nella nona e ultima stagione, il loro matrimonio viene celebrato nel resort della località di Farhampton. Dopo tre anni, però, i due, a causa del fatto che il lavoro di Robin la obbligava a viaggiare molto e Barney per starle dietro stava rinunciando a tutto, decidono di divorziare capendo che è la cosa giusta.
 Don Frank: dopo l'iniziale separazione con Barney, Robin al lavoro conosce Don Frank, un famoso anchorman ora caduto in disgrazia. Inizialmente lei lo odia per i suoi comportamenti poco professionali, tanto che ne è esasperata, ma dopo un suo duro rimprovero Don cambia radicalmente, tant'è che i sentimenti di Robin mutano completamente, e in breve i due si innamorano e si mettono assieme. La loro storia si interrompe quando Don riceve un'importante offerta da un grande network di Chicago, e decide di trasferirsi lasciando Robin, preferendo il lavoro a lei.
 Kevin Venkataraghavan: In seguito a una rissa in strada (nel tentativo di evitare che l'appuntamento tra Barney e Nora venisse rovinato) Robin è costretta dal tribunale ad andare da uno psichiatra, Kevin. Presto tra i due nasce un'attrazione, osteggiata da lui poiché non potrebbe frequentare suoi pazienti, ma i due non riescono a smettere di pensare l'uno all'altra e decidono di mettersi insieme. Nonostante la nuova relazione con Kevin proceda a gonfie vele, dopo una sera passata con gli amici finisce per baciare Barney, passandoci insieme la notte. Pentendosi dell'accaduto, inizialmente decide di comune accordo con Barney di tenerlo segreto ai rispettivi partner, ma rendendosi entrambi conto dei sentimenti che provano l'uno per l'altra, cambiano idea e decidono di rimettersi insieme, lasciando i rispettivi compagni. Ma proprio nel momento in cui sta per scaricare Kevin, rivelandogli di averlo tradito, lui le dice che l'ama per quello che è: parole che colpiscono Robin nel profondo, facendole decidere di rimanere con lui. In seguito Kevin chiede a Robin di sposarlo, la donna a quel punto gli confessa che non può (e non vuole) avere figli; i due così si lasciano, perché Kevin comprende di non essere pronto all'idea di non avere mai una famiglia.
 Nick: è un giovane cuoco televisivo, che Robin aveva incontrato una prima volta di sfuggita una sera, quando lei e Ted fingevano di stare insieme, visto che erano in compagnia del padre di Barney (Barney chiese ai due di fingere di essere una coppia per paura che suo padre, nel sapere che Robin è single, potesse spingerlo a mettersi con lei); Ted scopre che Robin aveva conosciuto quest'uomo anni prima, nel periodo in cui stavano insieme e che si era presa una piccola infatuazione per lui. Dopo aver nuovamente reincontrato Nick anni dopo, Robin prova ad avere una relazione con lui, ma desiste quando capisce che il loro rapporto non va al di là della mera attrazione fisica.

Curiosità 
 Le canzoni di Robin Let's Go to the Mall, Sandcastles in the Sand e P.S. I Love You sono state realmente pubblicate come singoli; le prime due hanno raccolto rispettivamente 4 000 e 1 000 download digitali negli Stati Uniti d'America e in Canada, certificati da Nielsen SoundScan.
 Let's Go to the Mall è inoltre presente tra le canzoni del videogioco Just Dance 3.
 Nell'episodio della seconda stagione Gelosia Robin decide di portare i suoi cinque cani in campagna da una sua zia. L'eliminazione dei cani dallo show non è stata casuale: Josh Radnor, interprete di Ted, era allergico ai cani e questo gli creava fastidio durante le riprese.

Note

Collegamenti esterni 
 

Personaggi di How I Met Your Mother
Scherbatsky, Robin